Одд «Иверс» Иверсен (6 ноября 1945 — 29 декабря 2014) — норвежский футболист, до 2003 года был рекордсменом по числу голов в высшей лиге Норвегии (158), а также действующий рекордсмен страны по числу голов в одном сезоне (30).

Спортивная карьера 
Начал свою карьеру в 1964 году в клубе высшей лиги, «Русенборг», и провёл там 12 лет своей карьеры. Его часто называют величайшим норвежским футболистом за всю историю, он четыре раза был лучшим бомбардиром норвежского высшего дивизиона (1967—1969 и 1979). Кроме «Русенборга», Иверсен также играл за «Волеренгу» и бельгийский «Расинг Мехелен». Он также сыграл 45 матчей и забил 19 голов за сборную Норвегии. После окончания карьеры в 1982 году он стал первым норвежским игроком в истории, проведшим прощальный матч за свой клуб («Русенборг»).

Являлся обладателем рекорда забитых голов в одном сезоне чемпионата Норвегии (30 голов в 18 матчах). За свою карьеру футболиста он забил 158 голов в высшем дивизионе, этот рекорд держался в течение более чем 20 лет, пока в 2003 году его не побил Петтер Белсвик. На данный момент Иверсен занимает четвёртое место в рейтинге бомбардиров, кроме Белсвика, его опережают Харальд Браттбакк (166) и Сигурд Русфельдт (172).

Одд Иверсен является отцом Стеффена Иверсена. Одд Иверсен умер в Тронхейме 29 декабря 2014 года от неопределенной болезни в возрасте 69 лет.

Достижения 
 Рекордсмен чемпионата Норвегии по количеству голов в одном матче: 6 голов

Примечания

Ссылки 
 
 Odd Iversen profile  at Norwegian FA 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Волеренга»